Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2024 findet vom 23. März 2022 bis zum 28. März 2023 statt. Es nehmen 51 der insgesamt 56 Mitgliedsverbände der CAF teil. Eritrea, Kenia, Reunion, Sansibar und Simbabwe nehmen nicht teil. Die Endrunde in der Elfenbeinküste wird wie seit 2019 üblich mit 24 Mannschaften ausgetragen. Der Gastgeber der Endrunde nimmt ebenfalls an der Qualifikation teil, ist aber automatisch qualifiziert.

Modus 
Zur Qualifikation, die wie 2019 und 2022 in zwei Runden ausgetragen wird, meldeten sich ursprünglich 54 Mannschaften an. Reunion und Sansibar sind keine Vollmitglieder der CAF und damit von der Teilnahme ausgeschlossen. Eritrea zog sich nach der Auslosung der ersten Runde zurück. Kenia und Simbabwe waren zum Zeitpunkt der Auslosung für die zweite Runde von der FIFA suspendiert und wurden, nachdem diese nicht rechtzeitig aufgehoben worden war, vom Wettbewerb ausgeschlossen.

In der ersten Runde treten die in der FIFA-Weltrangliste vom 23. Dezember 2021 am niedrigstplatzierten zwölf Mannschaften im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die sechs Sieger der ersten Runde und die restlichen 42 höher platzierten Mannschaften wurden am 19. April 2022 in zwölf Vierergruppen gelost. Die zweite Runde wird von Juni 2022 bis März 2023 im Double-Round-Robin-Format ausgespielt. Für die Endrunde werden sich aus allen zwölf Gruppen, mit Ausnahme der Gruppe H, jeweils die Gruppensieger und Zweitplatzierten qualifizieren. Aus Gruppe H qualifiziert sich neben den Gastgebern aus der Elfenbeinküste nur eine weitere Mannschaft.

Bei Punktgleichheit von mehr als zwei Mannschaften wird die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

1. Anzahl Punkte im direkten Vergleich
2. Tordifferenz im direkten Vergleich
3. Anzahl Tore im direkten Vergleich
4. Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
5. Wenn nach der Anwendung der Kriterien 1 bis 4 immer noch zwei Mannschaften denselben Tabellenplatz belegen, werden die Kriterien 1 bis 4 erneut angewendet, jedoch ausschließlich auf die Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften

Sollte auch dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6 bis 9 angewendet:
6. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
7. Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
8. Anzahl Auswärtstore in allen Gruppenspielen
9. Losziehung

Bei Punktgleichheit von nur zwei Mannschaften werden die Kriterien 3, 5 sowie 8 nicht angewendet.

Erste Runde 
Die Auslosung fand am 21. Januar 2022 in Douala (Kamerun) statt. Die Hinspiele fanden am 23. und 24. März und die Rückspiele am 27. und 29. März 2022 statt.

|}

Anmerkungen

Zweite Runde

Gruppenübersicht 

Anmerkung

Gruppe A 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe D 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe F 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe G 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe H 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe I 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe J 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe K 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe L 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der CAF (englisch, französisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation
Afrikacup 2023 Qualifikation
Afrikacup 2023 Qualifikation